Toothache, ou « rage de dents » en français, peut désigner :

 Toothache, un film du réalisateur Ian Simpson produit en 2000 ;
 Toothache, court-métrage israélien de Alon Zingman sorti en 2000 ;
 La Rage de dents, Toothache en anglais, un film du réalisateur iranien Abbas Kiarostami produit en 1980.